Суперкубок Англии по футболу 1997 года () — футбольный матч, прошедший 3 августа на лондонском стадионе «Уэмбли». В нём встретились чемпион Премьер-лиги 1997/98 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии 1997 года «Челси». Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1; в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1996/1997

1997
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 1997
Суперкубок Англии 1997
События 3 августа
Август 1997 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1997 году
1997 год в Лондоне